Kalyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Калиновка/Kalinowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Kalyniwka

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Kalyniwka (Browary)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw, siehe Kalyniwka (Wassylkiw)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Kalyniwka (Dschankoj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Kalyniwka (Lenine)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske, siehe Kalyniwka (Tschornomorske)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Kalyniwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehutschiwka, siehe Kalyniwka (Kehutschiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Kalyniwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Kalyniwka (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Kalyniwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Kalyniwka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Kalyniwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Kalyniwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Kalyniwka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Kalyniwka (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Kalyniwka (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Kalyniwka (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Kalyniwka (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Kalyniwka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Kalyniwka (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Kalyniwka (Mahdalyniwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Kalyniwka (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Kalyniwka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Kalyniwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Kalyniwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Kalyniwka (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka, siehe Kalyniwka (Zarytschanka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Kalyniwka (Bachmut, Dorf)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Kalyniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryslaw, siehe Kalyniwka (Boryslaw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, siehe Kalyniwka (Kaharlyk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw, siehe Kalyniwka (Makariw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Kalyniwka (Poliske)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Kalyniwka (Rokytne, Kiew)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Kalyniwka (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk, siehe Kalyniwka (Nowoarchanhelsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Kalyniwka (Snamjanka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Kalyniwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Kalyniwka (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Kalyniwka (Stryj)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Kalyniwka (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Kalyniwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Kalyniwka (Domaniwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez, siehe Kalyniwka (Jelanez)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Kalyniwka (Witowka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Kalyniwka (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Kalyniwka (Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Kalyniwka (Lyman)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselez, siehe Kalyniwka (Koselez)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka, siehe Kalyniwka (Maschiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Kalyniwka (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Demydiwka, siehe Kalyniwka (Demydiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Kalyniwka (Korez)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Kalyniwka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka, siehe Kalyniwka (Melitopol, Nowowassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Tschkalowe, siehe Kalyniwka (Melitopol, Tschkalowe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, Stadtgemeinde Prymorsk, siehe Kalyniwka (Berdjansk, Prymorsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, Siedlungsgemeinde Tschernihiwka, siehe Kalyniwka (Berdjansk, Tschernihiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Choroschiw, siehe Kalyniwka (Schytomyr, Choroschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Uschomyr siehe Kalyniwka (Korosten, Uschomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Luhyny, siehe Kalyniwka (Korosten, Luhyny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Narodytschi, siehe Kalyniwka (Korosten, Narodytschi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Kalyniwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk, siehe Kalyniwka (Korosten, Olewsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Hlybotschyzja siehe Kalyniwka (Schytomyr, Hlybotschyzja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Konotop, siehe Kalyniwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Kalyniwka (Romny)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Kalyniwka (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche, siehe Kalyniwka (Horodyschtsche)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Kalyniwka (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischny, siehe Kalyniwka (Nischny)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Kalyniwka (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka, siehe Kalyniwka (Pischtschanka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Kalyniwka (Scharhorod)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Kalyniwka (Tultschyn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Kalyniwka (Kowel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Kalyniwka (Manewytschi)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Kalyniwka (Bachmut, Siedlung)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Kalyniwka (Mariupol)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Rowenky, siehe Kalyniwka (Rowenky)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Kalyniwka (Saporischschja)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Kalyniwka (Bilopillja)
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka, siehe Kalyniwka (Kamjanka)

 Fließgewässer, was rechtsseitig in den Usch mündet, siehe Kalyniwka (Fluss)
 Fließgewässer, was linksseitig in den Teteriw mündet, siehe Kalyniwka (Teteriw)
 Fließgewässer, was linksseitig in den Irpin mündet, siehe Kalyniwka (Irpin)